Монастырь Святого Силуана Афонского — ряд православных монастырей, освящённых в честь Силуана Афонского.

 Монастырь Святого Силуана Афонского (Сен-Марс-де-Локене) — монастырь во Франции.
 Монастырь Святого Силуана Афонского (Сонора) — монастырь в штате Калифорния, в США.